Petr Koukal ist der Name folgender Personen:

*Petr Koukal (Eishockeyspieler) (* 1982), tschechischer Eishockeyspieler
Petr Koukal (Badminton) (* 1985), tschechischer Badmintonspieler